Cran peut faire référence à :

Toponymes

Chenal
Le Cran Serré, chenal de Ragueneau, MRC de Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec.
Le Cran Serré, chenal de Rivière-Nipissis, MRC Sept-Rivières, au Québec.

Cours d’eau
Rivière du Cran, affluent de la rivière Chigoubiche, coulant dans Lac-Ashuapmushuan (TNO), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière des Sept Crans, un affluent de la rivière aux Chiens, coulant sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans Lac-Jacques-Cartier, Beaupré et de Château-Richer, dans la MRC La Côte-de-Beaupré dans la Capitale-Nationale, au Québec.

Escarpements
Cran Fendu, cap dans Godbout, Manicouagan, au Québec.
Cran Noir, cap de Sainte-Rose-du-Nord, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Québec.
Cran Noir, cap dans Les Escoumins, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Cran Warren, escarpement dans Ferland-et-Boilleau, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Québec.
Le Cran, escarpement de Ferland-et-Boilleau, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Cran des Monts, escarpement dans Blanc-Sablon, MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, au Québec.

Entité fluviale
Fosse du Cran, entité fluviale dans L'Anse-Saint-Jean, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Fosse du Cran, entité fluviale du territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Fosse du Cran, entité fluviale, dans Saint-Valérien, MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Le Cran Noir, entité fluviale, dans Saint-René-de-Matane, MRC La Matanie, Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Le Cran Rapide, entité fluviale, Mont-Albert, MRC La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
Le Cran Rouge, entité fluviale, dans Saint-René-de-Matane, MRC La Matanie, Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Le Cran, entité fluviale, Petit-Saguenay, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.

Îles
Cran à Gagnon, île de Colombier, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Cran à Gobeil, île dans Saint-Henri-de-Taillon, MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Cran Blanc, île de Baie-Saint-Paul, MRC Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec.
Cran Carré, île dans Sept-Îles, MRC Sept-Rivières, Côte-Nord, au Québec.
Cran des Guay, île de Petite-Rivière-Saint-François, MRC Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec.
Cran du Curé, île à Saguenay (ville), Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Cran du Sud, île de L'Isle-aux-Coudres, MRC Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec.
Cran Rouge, île de Baie-Saint-Paul, MRC Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec.
Cran Rouge, île de L'Isle-aux-Coudres, MRC Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec.
Cran Suzette, île de Baie-Saint-Paul, MRC Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec.
Île de Cran, île dans Portneuf-sur-Mer, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Cran Isaac, île de Portneuf-sur-Mer, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Cran Lamant, île de Baie-Saint-Paul, MRC Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec.

Lacs
Cran Chaud, lac du territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac du Cran, lac dans Baie-Sainte-Catherine, MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec.
Lac du Cran, nom de plusieurs lacs du territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac du Cran Cassé, lac de la rivière Péribonka, situé dans Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac du Cran, lac dans Passes-Dangereuses, MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac du Cran, lac dans Saint-Urbain, Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec.
Lac du Cran, lac de Rivière-Mistassini, MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac du Cran, lac de Saint-Médard, MRC Les Basques, Bas-Saint-Laurent, au Québec.

Autres
Montagne du Cran, mont à Rivière-Mistassini, MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Cran, lieu non organisé, dans le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.

un hameau qui a fusionné avec Gevrier afin de former la commune de Cran-Gevrier en Haute-Savoie.
 un hameau de la commune de Treffléan (Morbihan), site de la chapelle Notre-Dame de Cran.
 un hameau de la commune de Saint-Dolay (Morbihan), site du pont de Cran sur la Vilaine.

Coiffure 
 cran, une courbe dessinée par une mèche de cheveux (cheveux crantés).

Alimentation 
 un autre nom du raifort

Mécanique 
 cran, une entaille dans un objet servant à accrocher ou à retenir
 cran d'arrêt, un système de blocage de la lame d'un couteau

Typographie 
 Cran : entaille dans le tige d’un caractère typographique qui permet au typographe de le placer dans le bon sens.

Musique 
 Cran, un groupe de musique irlandais (Ronan Browne, Seán Corcoran, Desi Wilkinson)

Vertu 
 un synonyme familier du courage

Voir aussi 
 , sigles